Ел Потосино има више значења:

 Ел Потосино (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потосино (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потосино, Хилдардо Тихерина Фернандез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потосино (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику